Op het Australian Open 2019 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 16 tot en met 25 januari 2019.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij in twee tiebreak-sets uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Samantha Stosur en Zhang Shuai won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij de als tweede geplaatste titelverdedigsters Tímea Babos en Kristina Mladenovic in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Australische Stosur had daar­naast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Chinese Zhang zeven.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Drie Belgische vrouwen speelden mee:
 Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson waren het dertiende reekshoofd – zij bereikten de derde ronde.
 Elise Mertens speelde voor het eerst samen met Wit-Russin Aryna Sabalenka – ook zij bereikten de derde ronde.
 Alison Van Uytvanck en de Chileense Alexa Guarachi strandden in de eerste ronde.

Er was één Nederlandse deelneemster:
 Demi Schuurs en de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands waren het vijftiende reekshoofd – ook zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2019